

Cinema
 Sebastian – film del 1968 diretto da David Greene
 Sebastian (När alla vet) – film del 1995 diretto da Svend Wam
 Sebastian - film del 2011 diretto da Gregori J. Martin

Geografia
 Sebastian – città della Florida
 Sebastian – census-designated place (CDP) della contea di Willacy, Texas

Onomastica
 Sebastian – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Sebastiano

Personaggi fittizi
 Sebastian – personaggio de La sirenetta
 Sebastian – personaggio della serie Peggy Sue e gli invisibili

Persone 
 Sebastian – musicista danese
 Sebastian – rapper statunitense
 SebastiAn – musicista electro house francese
 Guy Sebastian – cantante australiano
 John Sebastian – cantautore, armonicista e chitarrista statunitense
 Johnny Sebastian – cestista statunitense